Майнгард — власна назва.

Персоналії 
 Майнгард Зегеберзький

Топоніми

Майнгард (Німеччина)